

Persone 
 Charles Collingwood (1917-1985) – giornalista statunitense
 Charles Collingwood (1943) – attore britannico
 Cuthbert Collingwood, I barone Collingwood (1748-1810) – ammiraglio britannico
 Edward Collingwood (1900-1970) – matematico britannico
 Luke Collingwood (1733-1783) – capitano di vascello britannico
 Lyn Collingwood (1936) – attrice australiana
 Paul Collingwood (1976) – giocatore di cricket britannico
 Robin George Collingwood (1889-1943) – filosofo e storico britannico
 William Gershom Collingwood (1854-1932) – artista e antiquario britannico

Sport 
 Collingwood Football Club – squadra di football australiano di Melbourne, in Australia
 Collingwood Warriors – squadra di calcio di Melbourne, in Australia

Geografia

Australia 
 Collingwood – sobborgo di Melbourne, nel Victoria

Canada 
 Collingwood – comune dell'Ontario
 Collingwood – comune della Nuova Scozia
 Collingwood Corner – comune della Nuova Scozia
 Collingwood – sobborgo di Calgary, nell'Alberta
 Collingwood – sobborgo di Vancouver, nella Columbia Britannica

Regno Unito 
 Collingwood – frazione di Cramlington, in Inghilterra

Nuova Zelanda 
 Collingwood – località del Tasman

Trasporti 
 Collingwood 50005 – locomotiva britannica
 HMS Collingwood – nome di varie navi britanniche
 HMCS Collingwood – nave canadese